Acontia delphinensis is een vlinder uit de familie uilen (Noctuidae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1968 door Pierre Viette.

De soort komt voor in het Afrotropisch gebied.

delphinensis
Dier uit het Afrotropisch gebied